P70 ou P-70 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Douglas P-70 Nighthawk, un avion de chasse nocturne américain ;
 P-70 Ametist, un missile anti-navire soviétique.

Informatique 
 ThinkPad P70, un ordinateur portable de la marque chinoise Lenovo.

Médecine 
 Anomalies transitoires du métabolisme des glucides spécifiques du fœtus et du nouveau-né, d’après la Classification internationale des maladies.

Transports 
 Pottier P-70, un avion monoplace français ;
 Zwickau P70, une automobile du constructeur est-allemand VEB Sachsenring Automobilwerk Zwickau.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres